Teergrube bezeichnet

 natürliche Vorkommen von Asphalt, Beispiele sind die La Brea Tar Pits oder der La Brea Pitch Lake
 ein Verfahren der Informationstechnik, siehe Teergrube (Informationstechnik)